Marina – imię żeńskie, odpowiednik w różnych językach imienia Maryna
 marina – port jachtowy
 marina – morskie przedstawienie malarskie
 Marina Sirtis – amerykańska aktorka greckiego pochodzenia
 Marina – żona księcia Jerzego
 Marina Aleksandrowa – rosyjska aktorka
 Marina – serial telewizyjny
 Marina – telenowela
 Marina – wodospad w Gujanie
 Marina – miasto w Stanach Zjednoczonych
 Marina – gmina w Chorwacji
 Marina – wieś w Chorwacji, w żupanii splicko-dalmatyńskiej, siedziba gminy Marina
 Marina – stacja metra w Barcelonie
 Marina Łuczenko-Szczęsna – polska piosenkarka
 Marina – tytuł książki Carlosa Ruiza Zafóna
 MARINA – walijska piosenkarka

Zobacz też
 Dubai Marina – dystrykt w Al Marsa w Dubaju, port dla statków i jachtów; największe zgrupowanie najwyższych wieżowców na świecie